Rochdale AFC (celým názvem: Rochdale Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Rochdale v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1907. Od sezóny 2014/15 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Spotland s kapacitou 10 249 diváků.

Získané trofeje 
 Lancashire Senior Cup ( 3× )
 1970/71, 1948/49, 2004/05

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1989/90, 2002/03, 2017/18
 EFL Cup
 Finále: 1961/62
 EFL Trophy
 Finále (Sever): 1994/95, 1999/00

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1908–1910: Lancashire Combination (Division Two)
 1910–1912: Lancashire Combination (Division One)
 1912–1921: The Central League
 1921–1958: Football League Third Division North
 1958–1959: Football League Third Division
 1959–1969: Football League Fourth Division
 1969–1974: Football League Third Division
 1974–1992: Football League Fourth Division
 1992–2004: Football League Third Division
 2004–2010: Football League Two
 2010–2012: Football League One
 2012–2014: Football League Two
 2014–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1907